Romney – miejscowość w Stanach Zjednoczonych w stanie Indiana
 Romney (rasa owiec)
 Romney – miasto w Stanach Zjednoczonych w stanie Wirginia Zachodnia
 Romney Street – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Hrabia Romney
 Mitt Romney – amerykański polityk
 New Romney – miasto w Anglii, w hrabstwie Kent
 Old Romney – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent